Elm Point peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 Elm Point, un ancien village, ville fantôme, du comté de Bond en Illinois.
 Elm Point, une exclave du comté du Lake of the Woods dans le  Minnesota, située au niveau du  à la frontière canado-américaine.
 , une communauté non-incorporée du comté de Saint Charles dans le Missouri.